Фриц Валтер е името на:

 Фриц Валтер (1920), световен шампион с Германия през 1954 г.
 Фриц Валтер (1960), германски футболист, играл в Щутгарт през 80-те и 90-те години
 Фриц Валтер (1896−1977), германски политик
 Фриц Валтер (1900−1981), президент на ФФБ Щутгарт